Rekers steht für folgende Personen:
 Christof Rekers (* 1967), deutscher Fußballspieler
 George Alan Rekers (* 1948), US-amerikanischer Geistlicher

Siehe auch
 Rekers Betonwerk 
 Reekers